Os Jogos Bolivarianos de 2022 (espanhol: Juegos Bolivarianos), oficialmente os XIX Jogos Bolivarianos Valledupar 2022, foi um evento multiesportivo internacional realizado em Valledupar, Colômbia, de 24 de junho a 5 de julho.

Nações participantes
Todas as 7 nações da Organização Deportiva Bolivariana (ODEBO) e 4 nações convidadas competiram nesses Jogos.

Nações da ODEBO
  
 
  (anfitrião)
 
 
 
 

Nações convidadas

Esportes
Os Jogos contaram com 389 eventos em 32 esportes diferentes, abrangendo um total de 45 disciplinas. 

 
 
 Beisebol
 
 
 Basquetebol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esportes aquáticos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voleibol

Calendário
O programa esportivo foi o seguinte.

Quadro de medalhas

Referências

Ligações externas
 

 
2022
Bolivarianos
Desporto na Colômbia em 2022
Bolivarianos
Eventos esportivos sediados na Colômbia